Harada (原田) ist ein japanischer Familienname.

Namensträger 
 Harada Fukusaburō, japanischer Fußballspieler
 Gaku Harada (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Jun Harada (* 1966), japanischer Automobilrennfahrer
 Kai Harada (* 1999), japanischer Sportkletterer
 Keiko Harada (* 1968), japanische Komponistin
 Keisuke Harada (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Kōichirō Harada (* 1941), japanischer Mathematiker
 Koki Harada (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kōsuke Harada (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Madoka Harada (* 1985), japanische Rennrodlerin

 Harada Magoshichirō (spätes 18. Jahrhundert), japanischer Händler 
 Masanaga Harada (* ≈1935), japanischer Jazzmusiker
 Harada Masao (1912–2000), japanischer Leichtathlet
 Masazumi Harada (1934–2012), japanischer Mediziner
 Mieko Harada (* 1958), japanische Schauspielerin
 Moto Harada (* 1957), japanischer Konzertpianist und Komponist
 Harada Naojirō (1863–1899), japanischer Maler
 Saho Harada (* 1982), japanische Synchronschwimmerin
 Harada Sanosuke (1840–1868), japanischer Samurai
 Shintarō Harada (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Shōdō Harada (* 1940), japanischer Zen-Meister
 Shoji Harada (* 1953), japanischer Amateurastronom
 Tadayuki Harada (* 1936), japanischer Jazzmusiker
 Takeo Harada (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Taku Harada (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Harada (* 1970), japanischer Motorradrennfahrer
 Tomoyo Harada (* 1967), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Wataru Harada (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yasuko Harada (1928–2009), japanische Schriftstellerin
 Yoriyuki Harada (* 1948), japanischer Jazzmusiker
 Yoshinobu Harada (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Harada (1940–2011), japanischer Schauspieler
 Harada Yoshito (1858–1974), japanischer Archäologe
 Yūmu Harada (* 1990), japanischer Skispringer

Weblinks 
 Harada bei culturetour.net

Familienname
Japanischer Personenname